La médaille militaire peut faire référence à :

 la médaille militaire, décoration militaire française créée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte
 la Médaille militaire (Royaume-Uni), décoration militaire britannique créée 1916 par le roi George V
 la Médaille militaire (Espagne), décoration militaire espagnole créée en 1918
 la Médaille militaire de Ménélik II (Ethiopie), créée en 1901-1902 par Menelik II empereur d'Ethiopie
 la Médaille militaire (Luxembourg), décoration militaire luxembourgeoise, créée en 1945 par Charlotte, grande-duchesse du Luxembourg

Voir aussi 
 Décoration honorifique.